Termenul „Baronul roșu” se poate referi la:

Manfred von Richthofen (1892–1918), pilot german în primul război mondial
Baronul roșu (film), ( 2008) care prezintă viața lui „Manfred von Richthofen”
Kurt Freiherr von Reibnitz (1877–1937), istoric și politician (SPD) german poreclit de opoziție  „Baronul roșu”